

События 
 В ходе гражданской войны свергнут царь Ассирии Ашшур-нирари V. На престол взошёл Тукульти-апиль-эшарра III (Тиглатпаласар III).
 Поход Тиглатпаласара III в Вавилонию по просьбе Набонасара против халдеев и эламитов.
 Цзиньский князь Чжао-хоу пожаловал своему дяде Чэн-ши (Хуань-шу) город Цюйво. Учёные мужи предсказали, что это повлечёт смуту, так как Цюйво был больше цзиньской столицы И. Первым советником Хуань-шу стал Луань Бинь.
 Умер князь Чэнь Вэнь-гун, ему наследовал старший сын Бао (Хуань-гун, эра правления 744—707).

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания